Чемпионат мира по трековым велогонкам 1920 года прошёл с 6 по 8 августа в Антверпене (Бельгия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1920
Август 1920 года
Международные спортивные соревнования в Антверпене
Спорт в Бельгии в 1920 году
Велогонки
Чемпионаты мира в Бельгии